Homō faber steht für:

 Homo faber (Anthropologie), Begriff aus der philosophischen Anthropologie
 Homo faber (Roman), Roman von Max Frisch (1957)
 Homo Faber (Film), Verfilmung von Volker Schlöndorff (1991)
 Homo Faber (drei Frauen), halbdokumentarischer Spielfilm von Richard Dindo (2014)